Con elecciones federales de 1940 se puede hacer referencia a los siguientes procesos electivos nacionales:
 Elecciones federales de Canadá de 1940
 Elecciones federales de México de 1940